Alessandro Guaccero – medico e politico italiano
Bianca Guaccero – attrice e cantante italiana
Domenico Guaccero – compositore italiano
Giovanni Guaccero – compositore italiano
Michele Castelli Guaccero – prefetto, diplomatico e politico italiano